A La Liga 1970-71-es szezonja volt a bajnokság jubileumi, negyvenedik kiírása. A szezon 1970. szeptember 12-én kezdődött és 1971. április 18-án ért véget. A bajnokságban 16 csapat vett részt, a győztes a Valencia CF lett. Ez volt a klub negyedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény 

1 Bár a Valenciának rosszabb volt a gólkülönbsége, jobb egymás elleni eredményének köszönhetően mégis bajnok lett.

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1